Västvattnet kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Västvattnet (Ströms socken, Jämtland, 706502-149691), sjö i Strömsunds kommun,  (20,7 ha)
Västvattnet (Ströms socken, Jämtland, 714300-145578), sjö i Strömsunds kommun,  (13,2 ha)
Västvattnet, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun,  (1,04 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn